Burg Ortenberg steht für:

 Burg Ortenberg (Elsass) bei Scherwiller, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Burg Ortenberg, ehemalige Burg am Standort des heutigen Schloss Ortenberg (Baden) bei Ortenberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Ortenberg, ehemalige Burg, umgebaut zum Schloss Ortenberg (Hessen) bei Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Ortenberg
 Ortenburg (Begriffsklärung)